Президентът на Чили е глава на държавата и правителството в Чили. От 2006 г. насам е избиран чрез общественото гласуване за 4-годишен срок и не може да бъде преизбиран за два поредни мандата. Резиденцията на президента е дворецът Ла Монеда в Сантяго.

Президенти на Чили